Județul Békés (maghiară: Békés megye, cunoscut în română sub denumirea de județul Bichiș) este o unitate administrativă din sud-estul Ungariei, la frontiera cu România. Reședința județului este orașul Békéscsaba (rom. Bichișciaba). O importantă comunitate de români se află în orașul Gyula (rom. Jula) și împrejurimile sale. Face parte din regiunea istorică Banat-Crișana, denumită generic Partium.

Alături de județele Arad, Bács-Kiskun, Caraș-Severin, Csongrád, Hunedoara, Jász-Nagykun-Szolnok, Timiș și de provincia autonomă Voievodina, Județul Békés  este componentă a Euroregiunii Dunăre-Criș-Mureș-Tisa (D.K.M.T.).

Municipii 

 Békéscsaba (RO: Bichișciaba) - reședință de județ

Orașe 
(2001)

Comune

Geografie 
Județul Békés este situat în Câmpia Panoniei pe cursul râului Criș.

Note

Vezi și 
 Euroregiunea DKMT

Legături externe 
 Pagina Euroregiunii Dunăre-Criș-Mureș-Tisa

Békés